Hure  egy francia település Gironde megyében az Aquitania régióban.

Földrajz

Története

Adminisztráció

Polgármesterek:
2008–2020 Chantal Picon

Demográfia

Látnivalók 
Korabeli római mozaik

Galéria

Testvérvárosok

Források 
Cassini
INSEE
Prefektúrák

Jegyzetek 

Gironde megye települései